Koerejka (plaats), een plaats in Siberië
Koerejka (rivier), een rivier in Siberië
Koerejka (gerecht), een gerecht uit Kamtsjatka